

Чичеріно — село, Сариагаський район, Туркестанська область

Чичеріно — селище, Красносулинський район, Ростовська область

Див. також 
 Чичеріне